Finale UEFA Lige prvaka 2004. je bilo 49. po redu finale Kupa/Lige prvaka (12. po novom formatu), koje je odigrano 26. svibnja 2003. na AufSchalke Areni u Gelsenkirchenu. Finale je igrano između francuskog AS Monaca i portugalskog FC Porta, koji je i pobijedio rezultatom 3:0 golovima Carlosa Alberta, Deca i Dmitrija Alenicheva.

Prije 2004. godine, Porto je zadnji put Kup/Ligu prvaka osvojio 1987. godine, iako su 2002./03. sezone osvojili Kup UEFA. Monaco je 2004. godine igrao svoje prvo finale Lige prvaka. Obje su ekipe na putu do finala izbacile mnoge europske prvake.

Nijedna od ekipa nisu bile favorit za finale, ali su imale sjajne trenere: Monacov trener je bio Didier Deschamps, dok je Porta trenirao José Mourinho, koji je nakon finala otišao u Chelsea.

Susret

Statistika
Prvo poluvrijemeDrugo poluvrijemeUkupno

Vanjske poveznice
Finale UEFA Lige prvaka 2004., UEFA.com
Povijest UEFA Lige prvaka: 2003.

Liga prvaka 2004.
Nogometne utakmice u Njemačkoj